

Сент-Джеймс — місто, штат Міннесота
 Сент-Джеймс — місто, штат Міссурі
 Сент-Джеймс — місто, штат Північна Кароліна
 Сент-Джеймс — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Сент-Джеймс — переписна місцевість, штат Меріленд
 Сент-Джеймс — переписна місцевість, штат Мічиган
 Сент-Джеймс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Святий Яків